Die US-amerikanische Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell F4 United States Championship Powered by Honda 2018) war die dritte Saison der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 17 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Staaten statt. Die Saison begann am 28. April in Alton, Virginia, und endete am 21. Oktober in Austin, Texas.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Ligier-Chassis JS F4, HPD 2,0-Liter K20C-Motor von Honda und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 9. Dezember 2017 in Indianapolis veröffentlicht. Es gab sechs Veranstaltungen auf sechs Strecken zu je zwei oder drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Clarington, Homestead sowie Indianapolis aus dem Kalender, erstmals neu aufgenommen wurde Wampum und wieder im Kalender befanden sich Braselton sowie Millville.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018